Pascal Bernard peut faire référence à :
 Pascal Bernard (1972-), un auteur de jeux ;
 Pascal Bernard (1960-), un photographe français.